Concerto per orchestra – concerto che enfatizza il trattamento solistico e virtuosistico dei singoli strumenti o sezioni dell'orchestra nell'opera
 Concerto per orchestra – concerto composto da Béla Bartók tra il 1942 e il 1943
 Concerto per orchestra – brano orchestrale di Michael Tippett del 1963